Wilsonia é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Wilsonia R.Br. - um gênero de planta da família Convolvulaceae;
Wilsonia Bonaparte, 1838 - um gênero de ave da família Parulidae.

Desambiguações de gêneros biológicos